Gem Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gem Township (North Dakota)
 Gem Township (South Dakota)